Такмичење у бацању кугле у женској конкуренцији на 24. Европском првенству у атлетици у дворани 1996. одржано је 9. марта  у Глобен арени у Стокхолму (Шведска)

Титулу освојену у Глазгову  1994.  одбранила је Астрид Кумбернус из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 10 бацачица кугле из 8 земаља.

  Италија (1)
  Немачка (2))
  Русија (1)
  Словенија (1)
  Уједињено Краљевство (1)
  Француска (1)
  Украјина (1)
  Шпанија (2)

Рекорди

Освајачи медаља

Резултати

Финале

Укупни биланс медаља у бацању кугле за жене после 24. Европског првенства у дворани 1970—1996.

Биланс медаља, жене

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су бацачице кугле које су освојиле најмање 2 медаље.

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у атлетици у дворани — бацање кугле за жене
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — бацање кугле за жене

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕПд 1996.
 Европска првенства у дворани на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1996.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици у дворани